Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1472-1545), graaf van Saarbrücken (1472-1544), graaf van Saarwerden (1527-1544).
 Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1524-1542) (1524-1542), geestelijke.